Esso steht für:
 Esso, Markenauftritt des US-amerikanischen Mineralölkonzerns ExxonMobil
 Esso Deutschland, siehe Deutsch-Amerikanische Petroleum Gesellschaft (DAPG)
 Esso, Eigenname einer Glühlampe der Firma Ehrich & Graetz (um 1913)
 Esso, früherer deutsche Name der ehemaligen Gemeinde Vissoie im Kanton Wallis, Schweiz
 Esso (Russland), Dorf in der Provinz Kamtschatka, Russland
 Enterprise Single Sign-On, konzernweites Single Sign-on

Personen:
 Esso von Beinwil († um 1133), Abt von Beinwil, Gedenktag 27. Dezember
 Laurent Esso (* 1942), kamerunischer Minister
 Solitoki Esso, togolesischer Minister

ESSO steht für:
 ESSO Betriebskrankenkasse

ES-SO steht für:
 ISO-3166-2-Code der spanischen Provinz Soria

Siehe auch:
 ESO
 SO

Abkürzung